Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 9. bis zum 22. Oktober 2017 in Yogyakarta in Indonesien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Kunlavut Vitidsarn (Champion)
  Lakshya Sen (Viertelfinale)
  Lee Chia-hao (4. Runde)
  Leong Jun Hao (Finale)
  Ruttanapak Oupthong (5. Runde)
  Kodai Naraoka (Halbfinale)
  Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (3. Runde)
  Nhat Nguyen (Viertelfinale)
  Dmitriy Panarin (3. Runde)
  Cristian Savin (4. Runde)
  Arnaud Merklé (5. Runde)
  Sim Fong Hau (4. Runde)
  Kartikey Gulshan Kumar (5. Runde)
  Christo Popov (Viertelfinale)
  Léo Rossi (5. Runde)
  Chan Yin Chak (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Untere Hälfte

Sektion 9

Sektion 10

Sektion 11

Sektion 12

Sektion 13

Sektion 14

Sektion 15

Sektion 16

Damendoppel

Setzliste 
  Kim Min-ji / Seong Ah-yeong (4. Runde)
  Baek Ha-na / Lee Yu-rim (Champion)
  Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (4. Runde)
  Jauza Fadhila Sugiarto / Ribka Sugiarto (Finale)
  Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (Viertelfinale)
  Pearly Tan Koong Le / Toh Ee Wei (4. Runde)
  Supisara Paewsampran / Kwanchanok Sudjaipraparat (4. Runde)
  Li Zi-Qing / Teng Chun-hsun (Viertelfinale)
  Serena Kani / Pitha Haningtyas Mentari (2. Runde)
  Xia Yuting / Zhang Shuxian (Halbfinale)
  Wiktoria Dąbczyńska / Aleksandra Goszczyńska (3. Runde)
  Vivien Sándorházi /  Tereza Švábíková (3. Runde)
  Rin Iwanaga / Natsu Saito (3. Runde)
  Maria Delcheva / Hristomira Popovska (2. Runde)
  Cheng Yu-Pei / Liang Chia-Wei (4. Runde)
  Vimala Hériau / Léonice Huet (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Phittayaporn Chaiwan (Viertelfinale)
  Yeo Jia Min (5. Runde)
  Gregoria Mariska Tunjung (Champion)
  Goh Jin Wei (Halbfinale)
  Han Yue (Finale)
  Cai Yanyan (Halbfinale)
  Asuka Takahashi (5. Runde)
  Aakarshi Kashyap (4. Runde)
  Chasinee Korepap (5. Runde)
  Chananchida Jucharoen (Viertelfinale)
  Maria Delcheva (3. Runde)
  Vivien Sándorházi (4. Runde)
  Huang Yin-Hsuan (4. Runde)
  Réka Madarász (2. Runde)
  Tereza Švábíková (3. Runde)
  Choirunnisa (5. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Untere Hälfte

Sektion 9

Sektion 10

Sektion 11

Sektion 12

Sektion 13

Sektion 14

Sektion 15

Sektion 16

Herrendoppel

Setzliste 
  Kang Min-hyuk / Kim Won-ho (Halbfinale)
  Su Li-wei / Ye Hong-wei (2. Runde)
  Krishna Prasad Garaga / Dhruv Kapila (4. Runde)
  Mahiro Kaneko / Yunosuke Kubota (Champion)
  Wachirawit Sothon / Natthapat Trinkajee (Viertelfinale)
  Nhat Nguyen / Paul Reynolds (3. Runde)
  Eloi Adam / Samy Corvée (3. Runde)
  Christopher Grimley / Matthew Grimley (4. Runde)
  Adam Gozzi / Carl Harrbacka (2. Runde)
  Chen Sihang / Fan Qiuyue (4. Runde)
  Rinov Rivaldy / Yeremia Rambitan (Halbfinale)
  Georgii Karpov / Mikhail Lavrikov (2. Runde)
  Di Zijian / Wang Chang (Finale)
  Julien Carraggi / Jona van Nieuwkerke (2. Runde)
  Thom Gicquel / Léo Rossi (4. Runde)
  Fabio Caponio / Giovanni Toti (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Mixed

Setzliste 
  Kim Won-ho / Lee Yu-rim (4. Runde)
  Na Sung-seung / Seong Ah-yeong (4. Runde)
  Rehan Naufal Kusharjanto / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Finale)
  Yeremia Rambitan / Angelica Wiratama (Viertelfinale)
  Wang Chan / Kim Min-ji (4. Runde)
  Thom Gicquel / Vimala Hériau (3. Runde)
  Ruttanapak Oupthong / Chasinee Korepap (4. Runde)
  Ye Hong-wei / Teng Chun-hsun (2. Runde)
  Ng Eng Cheong / Toh Ee Wei (Viertelfinale)
  Robert Cybulski / Wiktoria Dąbczyńska (2. Runde)
  Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Champions)
  Carl Harrbacka / Tilda Sjöö (2. Runde)
  Chang Yee Jun / Pearly Tan Koong Le (4. Runde)
  Eloi Adam / Juliette Moinard (2. Runde)
  Dhruv Kapila / Mithula Umakant (2. Runde)
  Su Li-wei / Li Zi-Qing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Mannschaften

Gruppe A

Gruppe A1

Gruppe A2

Gruppe A Play-offs

Gruppe B

Gruppe B1

Gruppe B2

Gruppe B Play-offs

Gruppe C

Gruppe C1

Gruppe C2

Gruppe C Play-offs

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe F1

Gruppe F2

Gruppe F Play-offs

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe H1

Gruppe H2

Gruppe H Play-offs

1.–8. Platz

5.–8. Platz

1.–4. Platz

7.–8. Platz

5.–6. Platz

Finale

Weblinks 
badmintonindonesia.org
Einzelwettbewerb
Teamwettbewerb

Juniorenweltmeisterschaft 2018
Juniorenweltmeisterschaft 2018
Weltmeisterschaft 2017
Juniorenweltmeisterschaft 2017